Abrostola asclepiadea är en fjärilsart som beskrevs av Eugen Johann Christoph Esper. Abrostola asclepiadea ingår i släktet Abrostola och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
asclepiadea